Poniżej znajduje się lista zwycięzców wyścigów MotoGP w latach 1949-2016.

Lista zwycięzców 
Stan na 8 września 2016. Puste pole jest gdy zawodnik nie brał udziału w wyścigu tej serii, a 0 gdy wziął udział w wyścigu tej serii, ale nie wygrał żadnego wyścigu.

Klasyfikacja według państw

Najmłodsi zwycięzcy wyścigu w klasie 500/MotoGP 
 20 lat i 63 dni:   Marc Márquez, GP Ameryk 2013
 20 lat i 196 dni:  Freddie Spencer, GP Belgii 1982
 20 lat i 227 dni:  Norick Abe, GP Japonii 1996
 20 lat i 227 dni:  Dani Pedrosa, GP Chin 2006
 20 lat i 239 dni:  Randy Mamola, GP Belgii 1980
 20 lat i 345 dni:  Jorge Lorenzo, GP Portugalii 2008
 21 lat i 75 dni:   Mike Hailwood, TT Wyspy Man 1961
 21 lat i 144 dni:  Valentino Rossi, GP Wielkiej Brytanii 2000
 21 lat i 145 dni:  Casey Stoner, GP Kataru 2007
 21 lat i 160 dni:  Jack Miller, Holenderskie TT 2016

Przypisy 

Motocyklowe mistrzostwa świata